Галлезе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Витербо.

Население составляет 3011 человек (2008 г.), плотность населения составляет 81 чел./км². Занимает площадь 37 км². Почтовый индекс — 1035. Телефонный код — 0761.

Покровителем населённого пункта считается святой San Famiano.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.gallese.vt.it/

Ссылки 
 http://www.comune.gallese.vt.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/